П'єр Трюдо — 15-й прем'єр-міністр Канади
 Джастін Трюдо — 23-й прем'єр-міністр Канади